Лио́нский метрополите́н () — транспортная система в Лионе, Франция. Открыт в 1978 году, состоит из 4 линий, на которых расположены 44 станций. Общая протяжённость линий составляет 32,1 км. На 80 % метрополитен является подземным. Поезда в Лионском метрополитене на комбинированном шинно-рельсовом ходу. 

В отличие от других метрополитенов Франции, но также как и RER и SNCF Лионский метрополитен использует левостороннее движение. Это результат несбывшихся планов соединить метро с пригородными направлениями железной дороги. Габарит подвижного состава для линий А, В и С - 2.90 м, в среднем больше, чем в других метрополитенах Европы. Габарит на линии D — 2.78 м.

Линии 
Линии Лионского метрополитена имеют цветовые и буквенные обозначения:

 Линия A соединяет исторический центр города с восточными районами и с железнодорожным вокзалом Перраш и пересекает Рону.
 Линия B проходит целиком на левом берегу Роны с севера на юг, на ней находится пересадка на вокзал скоростных поездов (TGV) Пар-Дьё.
 Короткая линия C соединяет центр города с его северной частью. В её состав вошла бывшая линия фуникулёра.
 Линия D — самая длинная и глубокая, пересекает весь город с северо-запада на юго-восток, проходя и под Роной, и под Соной. Она полностью автоматизирована, и это первая среди таких линий метро нормальной ширины колеи.
 В состав Лионского метрополитена входят также два фуникулёра, расположенных на правом берегу Соны, на холме Фурвьер.

Режим работы 
Метро открыто с 5:00 до 0:30 (кроме станции «Кюир» (Cuire), конечной на линии C, работающей только до 21:00).

Интервалы между поездами составляют 3-6 минут на линии A, 7,5 минут на линии B, 11 минут на линии C и 6-9 минут на линии D. После 21:00 интервал составляет 11 минут на всех линиях.

Эскалаторами оборудованы только линия D, пересадочная станция линий A и B «Шарпен» (Charpennes) и станция линии А «Отель де Виль» (Hôtel de Ville).

Подвижной состав 
В метрополитене эксплуатируется 3 вида поездов:

 MPL 75
 MCL 80
 MPL 85

Оплата проезда 
Стоимость проезда в метро Лиона составляет € 1.90, билет действителен в течение одного часа с момента активации и может использоваться на других видах городского общественного транспорта. В продаже так же имеются проездные билеты на 24 часа стоимостью € 6,00, на 48 часов – € 12,00, на 72 часа – € 16,50. Дети до 4-х лет могут пользоваться любым общественным транспортом бесплатно, при условии, что они сопровождаются взрослым пассажиром с оплаченным билетом. Кроме этого, существуют билеты с 2-х часовым сроком действия - € 3,30 и билеты на 10 поездок - € 18,00.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт транспортной компании Лиона
 Лионский метрополитен на UrbanRail.net
 Карта сети
 Фотографии транспорта Лиона
 Интерактивная карта метро Лиона

Лионский метрополитен